Monopol kan syfta på:

 Monopol – ett ekonomiterm
 Monopol (fysik) – en fysikterm
 Monopol (spel) – ett sällskapsspel
 Monopol (film) – en svensk film
 Monopol (musikalbum) – ett svenskt musikalbum
 Monopol (torn) – en typ av torn
 Monopol och storfinans - de 15 familjerna – en svensk bok